

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe
 Żabowo – część miasta Koszalin
 Żabowo – część wsi Czernikowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Czernikowo
 Żabowo – kolonia wsi Klukowszczyzna w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Leśna Podlaska
 Żabowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Zawidz 
 Żabowo – część wsi Trzebuń w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Dziemiany
 Żabowo – część wsi Papiernia w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Lipusz
 Żabowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard

 Żabowo – dawna część wsi Drwały w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Wyszogród